Дијесисијете де Марзо има више значења:

 Дијесисијете де Марзо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дијесисијете де Марзо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику